Oldesloe bezeichnet
 die Stadt Bad Oldesloe

Oldesloe ist der Familienname der folgenden Personen:
 Simon Oldesloe († 1412), deutscher Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck